Dwukolorówki Michaelsa (także Cue bid Michaelsa, ang. Michaels cue bid - nazwa pochodzi od nazwiska twórcy tej konwencji Mike'a Michaelsa) jest brydżową konwencją licytacyjną, odmianą cue bidu. Definicja tej konwencji to bezpośrednie wejście kolorem przeciwnika na wysokości dwóch po naturalnym otwarciu w tym kolorze, np. jeżeli przeciwnik otworzył 1♠ to 2♠ jest dwukolorówka Michaelsa (częścią tej konwencji jest także wejście 2BA). Odzywka ta pokazuje rękę dwukolorową (zazwyczaj z przynajmniej pięciokartowymi kolorami), siła takiego wejścia zależy od ustaleń pary jej stosującej.

Istnieją różne odmiany odmiany cue bidu Michaelsa, w większości systemów polskich przyjęło się grać, że bezpośrednie wejście 2BA pokazuje dwa najniższe kolory (po otwarciu 1♦ - trefle i kiery, po 1♥/♠ oba młodsze), a wejście kolorem przeciwnika pokazuje pozostałe kombinacje, ale np. SAYC używa ustalenia, że wejście kolorem przeciwnika po otwarciu 1♣/♦ pokazuje oba kolory starsze.

Zobacz też 
 Ghestem
 Leaping Michaels
 Super Michaels

Linki zewnętrzne 
 Dwukolorówki Michaelsa i jak po nich licytować
 Cue bidy Michaelsa w systemie SAYC
 Dwukolorówki Michaelsa w systemieWJ98

Konwencje licytacyjne